Андрей Добровольский:
 Добровольский, Андрей Александрович (1939—2019) — советский и российский зоолог и педагог, специалист в паразитологии.
 Добровольский, Андрей Михайлович (род. 1950) — режиссёр, сценарист, актёр.